Dauer steht für:
 Zeitspanne, zeitliche Ausdehnung
 Filmlänge eines Films
 Spieldauer eines Musikstücks
 zeitliches Fortbestehen der Dinge, siehe Beharrlichkeit

 Dauer Sportwagen, deutscher Autohersteller
 Dauer (Prenzlau), Ortsteil der Kreisstadt Prenzlau in Brandenburg

Dauer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons M. Dauer (1921–2010), deutscher Musikwissenschaftler und Ethnologe
 Franz Dauer (1873–1937), deutscher Eisenbahner und Politiker (BVP)
 Heinrich Dauer (1871–1952), deutscher Architekt und Stadtbaumeister von Düren
 Henriette Dauer-von Etzdorf (1758–1843), deutsche Theaterschauspielerin und Opernsängerin
 Hermann Dauer (1901–1945), deutscher Landrat
 Jochen Dauer (* 1952), deutscher Autorennfahrer und Unternehmer
 Johann Ernst Dauer (1746–1812), deutscher Theaterschauspieler und Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Ausdauer (Begriffsklärung)